Бауыржа́н Ербосы́нович Исламха́н (, ) — казахстанский футболист, полузащитник клуба «Ордабасы» и капитан сборной Казахстана. 6-кратный вице-чемпион Казахстана и 4-кратный обладатель Кубка страны. Входит в топ-10 футболистов сборной Казахстана по количеству матчей.

Клубная карьера 
Родился в городе Джамбул (ныне — Тараз). Сначала занимался тхэквондо, но получил травму и перешёл в футбол. В 2011 году начал карьеру в местном клубе «Тараз». В конце 2011 года в 18-летнем возрасте несколько раз выходил на поле в качестве капитана команды. В составе молодёжной сборной Казахстана принял участие в Кубке Содружества 2012, где обратил на себя внимание российских клубов.

В феврале 2013 года отправился на просмотр в команду российской премьер-лиги «Кубань», в итоге был подписан 3-летний контракт. Трансфер краснодарскому клубу обошёлся в 200 тысяч долларов. Провёл концовку сезона в дубле и счёл лучшим вариантом принять приглашение от главного тренера «Астаны» Мирослава Беранека перейти на полгода в аренду в этот клуб.

В феврале 2014 года алматинский «Кайрат» заключил с «Кубанью» трансферное соглашение и перекупил контракт Исламхана, тоже на три года. Свой первый гол Бауыржан забил в ворота своей родной команды «Тараз», в том матче оформил дубль. В сезоне 2014 года клуб завоевал бронзовые медали чемпионата и выиграл Кубок Казахстана в финале у «Актобе» (4:1). Исламхан был признан лучшим футболистом Казахстанской премьер-лиги 2014 года (31 матч, 5 голов).

С сезона 2015 года стал капитаном команды. В 29 матчах забил 7 голов, и «Кайрат» завоевал серебряные медали чемпионата и повторно выиграл Кубок Казахстана в финале у «Астаны» (2:1), но Суперкубок Казахстана уступили ей по пенальти.

В 2016 году забил 17 голов в 31 матче чемпионата и вошёл в тройку лучших бомбардиров. Весной выиграл с командой Суперкубок Казахстана у «Астаны», а осенью снова серебряные медали. В 2016 году британский телеканал BT Sport назвал гол Бауыржана Исламхана самым красивым в Лиге Европы УЕФА по итогам завершившегося сезона. Его гол набрал 86 % голосов на официальном сайте BT Sport.

Весной 2017 года вновь выиграл с командой Суперкубок Казахстана у той же «Астаны» (2:0), осенью в «Актобе» — Кубок Казахстана у «Атырау» (1:0) и в третий раз подряд серебряные медали чемпионата страны (27 игр и 11 голов). В Лиге Европы сыграл 2 матча.

Сезон 2018 года Исламхан начал с хет-трика в апреле в ворота «Окжетпеса» в 1/8 Кубка Казахстана, затем в июне забил гол в полуфинале «Иртышу». 24 ноября в финале в Астане, как и в прошлом году, встретились «Кайрат» и «Атырау» (1:0). Хотя Исламхан не забил пенальти, команда снова победила и он стал 4-кратным обладателем Кубка РК (повтор рекорда Алексея Клишина). В чемпионате также в четвёртый раз стал с «Кайратом» вице-чемпионом страны (29 игр и три гола). В квалификации Лиги Европы провёл 6 игр и забил три гола (два — клубу «Энгордань» из Андорры и голландскому АЗ Алкмаар).

Зимой 2020 года проходил просмотр в петербургском «Зените» на сборах в катарской Дохе.

31 января 2020 года был официально представлен как игрок клуба «Аль-Айн», подписав контракт до 30 июня 2020 года.

В феврале 2023 года заключил контракт с «Ордабасы».

Карьера в сборной 

Миновав все юношеские сборные, Исламхан получил вызов в молодёжную сборную Казахстана в 2011 году. 3 июня 2011 года дебютировал в игре против молодёжной сборной Румынии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2013 года, матч закончился нулевой ничьей. С 2012 года начал выводить команду с капитанской повязкой. Успешно выступил на Кубке Содружества 2014 года, поразив ворота молодёжной сборной Белоруссии в стартовом матче турнира.

В феврале 2012 года дебютировал в национальный сборной Казахстана в товарищеской игре против сборной Латвии, проведя на поле все 90 минут. 5 сентября 2014 года забил свой первый мяч в товарищеской игре против сборной Киргизии. 12 августа 2014 года отличился в ворота сборной Таджикистана. 4 сентября 2016 года перед игрой со сборной Польши 23-летний полузащитник был назначен капитаном сборной Казахстана. 10 июня 2017 года получил прямую красную карточку в игре отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со сборной Дании.

В начале 2018 года в ходе подготовки к Лиге наций УЕФА выступил за сборную РК нового главного тренера Станимира Стоилова во всех трёх товарищеских матчах с командами Болгарии, Венгрии и Азербайджана. А затем осенью — в пяти играх Лиги наций, кроме последней с Грузией.

2019 год начал с травмы, покинув сборную 18 марта перед матчами с Шотландией и Россией. Восстановился только в мае, но показал очень уверенную игру и вернулся в сборную (забил в июне гол Сан-Марино).

Дисквалификация 
В декабре 2020 года получил дисквалификацию на два года за употребление вещества, которое в итоговом решении Дисциплинарного и Этического комитета АФК фигурирует как Prohibited Substance — «запрещённая субстанция».

Достижения

Клубные 
 «Астана»
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2013

 «Кайрат»
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана (5): 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2014
 Обладатель Кубка Казахстана (4): 2014, 2015, 2017, 2018
 Обладатель Суперкубка Казахстана (2): 2016, 2017

Личные 
 Новичок года: 2011
 Лучший центральный атакующий полузащитник по версии ПФЛК: 2015, 2016, 2017
 Лучший футболист Казахстана: 2014, 2016, 2019

Статистика

Клубная

Сборная

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Тараз»
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Аль-Айн»
Игроки ФК «Ордабасы»
Футболисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил